Șinca se poate referi la:

Localități în România 
 Șinca Veche, Brașov, sat în județul Brașov, reședința comunei Șinca
 Șinca Nouă, Brașov, comună în județul Brașov , reședința comunei cu același nume
 Șinca, Suceava, sat în județul Suceava